St. Avold bezeichnet:

 Saint-Avold, Stadt im Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 St. Avold (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen